Béchu ist der Familienname folgender Personen:
 Christophe Béchu (* 1974), französischer Politiker
 Pierre Béchu (1959–1988), französischer Eiskunstläufer